My World – album Justina Biebera
 My World – album Raya Charlesa
 My World – album Avril Lavigne